Gaignard ist der Familienname folgender Personen:

 Hilaire Gaignard (1884–1964), französischer Flugpionier und Autorennfahrer
 Roger Gaignard (* 1933), französischer Bahnradsportler